Porteirinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porteirinha (ort), Minas Gerais, 
 Porteirinha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar